Домаха — название населённых пунктов:

Россия 
 Домаха — село в Дмитровском районе Орловской области.

Украина 
 Домаха — мифический форпост Запорожской Сечи на берегу Азовского моря, якобы центр Кальмиуской паланки, современный город Мариуполь.
 Домаха — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Домаха — село в Лозовском районе Харьковской области.

Другое
 Домаха - сабля из дамаской стали.